Афана́сенков — русская фамилия. Известные носители:

 Афанасенков, Владимир Николаевич (род. 1962) — строитель и государственный деятель.
 Афанасенков, Дмитрий Анатольевич (род. 1980) — российский хоккеист.